Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1958 fand vom 30. August bis 11. September in Prag statt. Die Anzahl der Teilnehmer erreichte mit 20 Mannschaften einen neuen Rekordwert. Deutschland war mit der Bundesrepublik und der DDR vertreten, die in der Vorrunde aufeinander trafen. Die Tschechoslowakei nutzte den Heimvorteil zur Titelverteidigung.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die zwanzig Teilnehmer in vier Gruppen mit jeweils fünf Teams eingeteilt wurden. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten in der Finalgruppe „jeder gegen jeden“ um den Titel. Die Dritt- und Viertplatzierten der Vorrunde ermittelten in einer zweiten Gruppe die Plätze neun bis sechzehn und die restlichen Mannschaften spielten die Plätze 17 bis 20 aus.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1958
Sportveranstaltung 1958
Sportveranstaltung in der Tschechoslowakei
Sportveranstaltung in Prag
Europameisterschaft Manner 1958